David James Webb, calciatore e allenatore inglese
David Webb, arbitro inglese
David Michael Webb, analista delle quote di mercato originario di Hong Kong
David Webb, vero nome di Jason Bourne, protagonista dei romanzi di Robert Ludlum